Razboïna peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Разбойна) :
Razboïna, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Razboïna, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte.